Натуральне число 836
 836 рік до нашої ери
 836 рік нашої ери